La saison 1970 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont répartis en deux poules, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les équipes terminant à la même place dans chaque poule s'affrontent pour déterminer le classement final. Cette édition sert de transition entre la saison précédente, jouée suivant un calendrier basé sur l'année civile et la prochaine saison, qui va utiliser un calendrier allant de septembre à juin, utilisé dans les championnats d'Europe de l'ouest et du sud. Il n'y a ni promotion, ni relégation à l'issue de la compétition qui ne dure en tout que six mois.

C'est le club de l'Ujpest Dozsa, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir battu le Ferencváros TC lors du match entre les premiers de chaque poule. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les seize clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les classements est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Poule A 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule B 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Les positions finales occupées par les clubs leur donnent des points de bonus qui seront ajoutées au total de points lors de la saison prochaine : huit points au premier, sept points au deuxième... jusqu'à un point pour le dernier de chaque poule.

Matchs 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Matchs de classement 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1970 en Hongrie